Gurk kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Krka (Kroatien), Šibenik-Knins län,

Slovenien 

 Krka (Slovenien),

Österrike 

 Gurk (flod), Kärnten, 
 Gurk, kommun, Kärnten, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar